Сапонку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Аманс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70476.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 30 км к северу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 62 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 43 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 33 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 55,3 %). Из 33 активных жителей работали 27 человек (18 мужчин и 9 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 10 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона